Ferdinand Friedensburg ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Friedensburg (Politiker, 1824) (1824–1891), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Breslau
 Ferdinand Friedensburg (Numismatiker) (1858–1930), deutscher Numismatiker und Jurist
 Ferdinand Friedensburg (Politiker, 1886) (1886–1972), deutscher Politiker (DDP, CDU), MdB
 Ferdinand Friedensburg (Diplomat) (1917–2009), deutscher Diplomat und Jurist